Ранчо Рејес има више значења:

 Ранчо Рејес, Ехидо Ериберто Хара (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо Рејес (Росалес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо Рејес (Мануел Добладо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ранчо Рејес (Ероика Сиудад де Уахуапан де Леон), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ранчо Рејес (Сан Педро Комитансиљо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ранчо Рејес (Сан Луис Рио Колорадо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику